Catur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Catur, Boyolali, by, 
 Catur, Bali, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar